Nava de Sotrobal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nava de Sotrobal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Nava de Sotrobal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar